Les Hémichordés (Hemichordata), ou Stomochordata, sont un embranchement d'animaux appartenant au super-embranchement des Deuterostomia, appartenant au clade des Ambulacraires, groupe frère des Chordés (le groupe qui contient les vertébrés, les Urochordata et les Cephalochordata).

Description et caractéristiques 
Toutes les formes modernes (hormis les quelques graptolites actuels) sont des vers marins (exemple : Saccoglossus). Ils sont divisés traditionnellement en deux classes : les gros entéropneustes (Enteropneusta) et les petits ptérobranches (Pterobranchia), groupement d'une vingtaine d'espèces reconnu comme polyphylétique. Cet embranchement contient aujourd'hui entre 100 et 300 espèces.

Leur corps est divisé en trois parties : le proboscis, le col et le tronc. Leur système circulatoire est ouvert (comme les échinodermes), et leur système digestif est assez avancé, quoiqu'équipé de muscles très peu développés (la nourriture est essentiellement poussée par l'épiderme cilié). La respiration est assurée par des fentes branchiales ouvertes dans le pharynx (d'où le nom d'entéropneuste : les poumons dans l'intestin). Les plus gros entéropneustes peuvent mesurer jusqu'à  de long, et sont essentiellement visibles par les imposants tas de déjections qu'ils expulsent du sable, formant des boudins de sable fin aggloméré.

Les ptérobranches sont de petits animaux coloniaux, connectés par des tubes de collagène. Le proboscis n'est pas allongé comme chez les entéropneustes. Ils se nourrissent au moyen de tentacules ramifiés qui filtrent l'eau pour en retenir le plancton (jadis pris pour des branchies, d'où le nom).

Les graptolites 
Cet embranchement apparu au Cambrien comprend une classe importante de fossiles, les Graptolites (Graptolithina), la plupart d'entre eux disparus au Carbonifère. Plusieurs espèces ont survécu, dont Cephalodiscus graptolitoides ou Spartobranchus tenuis, et certains ptérobranches leur sont apparentés. Ils doivent leur nom à leur coquille dure interne analogue à la chorde. Ils sont pour la plupart limnivores.

Classification 

On a longtemps placé dans la classification du vivant les hémichordés à la base des chordés, mais on les pense désormais plus proches des échinodermes, les ares étant particulièrement ressemblantes.

Phylogénie 
 Deuterostomia
 Chordata
 Xenambulacraria AC
 Xenoturbellida 
 Ambulacraria
 Echinodermomorpha
 Hemichordata
 Planctosphaeroidea
 Enteropneusta
 Graptolithina s.l.
 Graptolithina s.s. (éteints)
 Cephalodiscida
 Rhabdopleuroidea

Références taxinomiques

Notes et références

Articles connexes 
 Hemichordata (classification phylogénétique)

Liens externes 
 .
  phylum Hemichordata

 
Embranchement de bilatériens (nom scientifique)